Niemcy:
 Berken – dzielnica Halver

Szwajcaria:
 Berken – gmina w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau

Osoby:
 Denis Berken – niemiecki siatkarz